Шур — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Шур, Альфред Максович (1912—2003) — советский химик-органик.
 Шур, Вильгельм (; 1846—1901) — немецкий астроном.
 Шур, Владимир Яковлевич (род. 1945) — советский и российский физик.
 Шур, Залман Яковлевич (1904—1968) — советский стоматолог, профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Пермского медицинского института.
 Шур, Исаак Соломонович (1913—1976) — советский драматург.
 Шур, Исай (; 1876—1941) — немецкий и израильский математик российского происхождения.
 Шур, Леонард (; 1910—1995) — американский пианист.
 Шур, Михаил Саулович (род. 1942) — советский и американский физик. 
 Шур, Пол (; 1921—2010) — американский скрипач.
 Шур, Филипп Иоганн Фердинанд (; 1799—1878) — немецкий ботаник.
 Шур, Фридрих (1856—1932) — немецкий геометр.
 Шур, Элла Моисеевна (род. 1928) — советский архитектор.
 Шур, Яков Шебселевич (1908—1986) — советский физик, член-корреспондент АН СССР.

Топонимы 
 Шур — река в Ирландии.
 Шур — деревня в Удмуртии.
 Шур — деревня в Польше.
 Шур — починок в Удмуртии.
 Шур — железнодорожная станция в Удмуртии.

Другое 
 Шур — один из семи основных ладов азербайджанской народной музыки (см. Мугам).
 ШУР — шкаф управления разъединителями.

См. также 
 Шор
 Shure — американская компания, производитель звукового оборудования (микрофоны)